Кадырово () — село в Заинском районе Татарстана. Административный центр Кадыровского сельского поселения.

Расположено на левом берегу среднего течения р. Зычи, находится в 25 км от железнодорожной станции Заинск, высота над уровнем моря 85 м. В селе средняя общеобразовательная школа, почта, отделение Сбербанка, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, действует мечеть.

История 
В «Списке населенных мест по сведениям 1870 года», изданном в 1877 году, населённый пункт упомянут как деревня Кадырева 4-го стана Мензелинского уезда Уфимской губернии. Располагалась при речке Зыче, по правую сторону коммерческого тракта из Бирска в Мамадыш до коммерческого тракта из Бугульмы в село Бетьки, в 70 верстах от уездного города Мензелинска и в 27 верстах от становой квартиры в селе Бережные Челны. В деревне, в 50 дворах жили 293 человека (татары, 150 мужчин и 143 женщины), были мечеть, училище, водяная мельница.

Динамика населения

Примечания

Литература 

Населённые пункты Заинского района